Суперлига Србије у сезони 2022/23. је седамнаесто такмичење организовано под овим именом од стране Одбојкашког савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен одбојкашких такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије. Насловни спонзор Суперлиге у овој сезони је Банка Поштанска штедионица.

Систем такмичења 
Такмичење од ове сезоне броји 12 клубова и спроводи се у два круга — кроз лигашки и завршни део. 

 Лигашки део: Игра се по двоструком бод систему. Осам најбоље пласираних клубова на табели након одиграног лигашког дела обезбеђује пласман у завршни део такмичења (плеј-оф). Клубови који су на истој табели заузели 11. и 12. место наредне сезоне играју у нижем рангу. 

 Завршни део: 
 Четвртфинале: На основу пласмана на табели лигашког дела, клубови учесници плеј-офа се упарују на следећи начин: 1—8 (пар А), 2—7 (пар Б), 3—6 (пар Ц), 4—5 (пар Д). Четвртфинални дуели се играју на две добијене утакмице, при чему предност играња прве и треће на домаћем терену има боље пласирани клуб на табели лигашког дела има.
 Полуфинале: Упарују се победници четвртфиналних дуела А и Д (пар Е), односно Б и Ц (пар Ф). Полуфинални дуели се играју на две добијене утакмице. Предност домаћег терена у првој и трећој утакмици имају победници четвртфиналних парова А и Б.
 Финале: Састају се победници полуфиналних дуела. Финале се игра на три добијене утакмице. Предност домаћег терена у првој, трећој и петој утакмици има победник полуфиналног пара Ф.

Клубови у сезони 2022/23.

Први део такмичења

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

Легенда:

Разигравање за титулу

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Види још 
 Куп Србије у одбојци 2022/23.
 Суперлига Србије у одбојци за жене 2022/23.

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт
 Суперлига Србије на сајту -{srbijasport.net}-
 Званичан сајт Одбојкашког савеза Србије

Суперлига Србије у одбојци
Одбојка у 2022.
Одбојка у 2023.